Termenul „Cameron, California” se poate referi la:
Cameron, Kern County, California
Cameron, Mendocino County, California